Carles Cusí i de Miquelet (Figueres, 1863 - 1933), empresari i polític català 
 Manuel Cusí i Ferret (Vilanova i la Geltrú, 1857 - Barcelona, 1919), retratista 
 Anna Terrón i Cusí (Barcelona, 1962), política catalana